Die Saison 2010/2011 der Namibia Premier League fand zwischen dem 24. September 2010 und 21. Mai 2011 statt.

Namibischer Fußballmeister wurden bereits nach dem 20. Spieltag der Black Africa FC aus Windhoek. Oshakati City stand als Absteiger bereits nach dem 19. Spieltag fest, Blue Boys als zweiter Absteiger wurden am letzten Spieltag der Saison ermittelt. Torschützenkönig wurde mit zwölf Toren Harold Ochurub.

Zahlen und Fakten 
Die Saison 2010/2011 wurde von MTC Namibia mit N$ 10 Millionen gesponsert. Dieses entspricht einer Steigerung von N$ 5,5 Millionen gegenüber der Saison 2009/10. Es handelt sich um die höchste jemals in Namibia für den Sport aufgebrachte Sponsorensumme.

Der namibische Meister sollte eine Siegprämie von N$ 1 Million erhalten, was einer Steigerung um N$ 400.000 entspricht. Der Vizemeister N$ 300.000, der drittplatzierte N$ 200.000. Aufgrund der positiven wirtschaftlichen Lage wurde das Preisgeld des Vizemeisters auf N$ 400.000 und das des drittplatzierten auf N$ 300.000 erhöht. Zudem bekamen erstmals auch die Plätze vier bis zwölf ein Preisgeld zwischen N$ 50.000 und N$ 3500.

Jede Mannschaft erhielt zudem monatlich N$ 31.500 als Aufwandsentschädigung.

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Top 10 Torschützen 
Endstand: 23. Mai 2011
 Harold Ochurub (Mighty Gunners) – 12 Tore
 Ananias Gebhardt (Tigers) – 10
 Jordan Haimbili (Blue Waters) – 10
 Marco van Wyk (Black Africa) – 9
 Pineas Jacob (Tigers) – 7
 Hendrick Somaeb (Blue Waters) – 7

Spielstätten

Siehe auch 
 Namibia Nationwide First Division

Weblinks 
 Offizielle Seite der NPL (mit Resultaten, Statistiken)

Einzelnachweise 

2010
Fußballsaison 2010/11